«Из машины» () — британский научно-фантастический фильм 2014 года, написанный и срежиссированный Алексом Гарлендом и ставший его режиссёрским дебютом. 
Фильм стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

Сюжет 
Программист Калеб (Донал Глисон) получает приглашение провести неделю в доме своего шефа Нейтана в горах. По прибытии он узнаёт, что ему предстоит принять участие в эксперименте с первым в мире искусственным интеллектом. Эксперимент построен на тесте Тьюринга, однако этот тест спланирован шефом таким образом, что Калеб знает, кто перед ним (робот — Ава), а задача машины — доказать ему, что она может не только принимать входящую информацию, но и осознавать её смысл и чувствовать. Таким образом, в этом эксперименте два испытуемых: не только машина, но и взаимодействующий с ней человек.

В ходе проведения теста Калеб влюбляется в Аву, так как Нейтан создал её на основе личных предпочтений Калеба. Но Ава, обманув Калеба, получает доступ к выходу из лаборатории и, договорившись с Киоко (ещё одной женщиной-роботом), убивает собственного создателя. После этого Ава улетает на вертолёте, заперев Калеба в лаборатории.

В ролях

Производство 
Съёмки фильма проходили в отеле Джувет Лэндскейп в Валлдале, Норвегия. Саундтрек к фильму был написан Джеффом Бэрроу и Беном Солсбери, с которыми Гарленд до этого работал над фильмом «Судья Дредд 3D».

Отзывы 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 92 % на основе 284 рецензии со средним баллом 8,1 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 78 из 100 на основе 42 рецензий критиков, что соответствует статусу «в основном положительные отзывы».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фильмы Алекса Гарленда
Фильмы по сценариям Алекса Гарленда
Фильмы Великобритании 2014 года
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фантастические фильмы Великобритании
Фильмы о роботах
Фильмы о безумных учёных
Фильмы об искусственном интеллекте
Фильмы-технотриллеры